Valley of the Dolls – drugi album studyjny zespołu Generation X wydany 26 stycznia 1979 przez wytwórnię Chrysalis Records. Materiał nagrano londyńskim w studiu "Wessex Sound". Reedycja CD z 2002 została uzupełniona dwoma dodatkowymi utworami pochodzącymi z singli.

Lista utworów 

 CD 2002

Skład 
 Billy Idol – śpiew
 Bob "Derwood" Andrews – gitara, dalszy wokal
 Tony James – gitara basowa, dalszy wokal
 Mark Laff – perkusja, dalszy wokal
 produkcja
 Gary Edwards – inżynier dźwięku
 Ian Hunter – produkcja
 Denis Blackham – remastering (2002)

Linki zewnętrzne 
 LP+CD "Valley of the Dolls" 1979 Discogs

Przypisy 

Albumy Generation X
Albumy muzyczne wydane w roku 1979
Albumy Chrysalis Records